Kahlo peut faire référence à :

Frida Kahlo (1907-1954), artiste-peintre mexicaine,
 (1893–1974), linguiste,
Guillermo Kahlo (1871-1941), photographe germano-mexicain,
 (1950- ), professeur et juriste.